

Geografia
 Lara – stato del Venezuela
 Lara – freguesia (frazione) del comune di Monção, Portogallo

Letteratura
 Lara – opera di George Gordon Byron
 Lara – è il nome del principale personaggio femminile del romanzo Il dottor Živago

Onomastica
 Lara – prenome italiano

Altro
 Lara – famiglia nobile spagnola
 Manrique de Lara – famiglia nobile spagnola
Lara era la Dea del silenzio, per gli antichi Romani, associata alle Dee italiche Tacita o Muta.

Altri progetti